Никола Вуйчич (; р. 14 июня 1978) — хорватский профессиональный баскетболист. Играл на позиции центрового.

Достижения 
 Двукратный чемпион Евролиги (2003/04, 2004/05)
 Финалист Евролиги (2005/06, 2007/08, 2009/10)
 Чемпион Израиля (2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07)
 Обладатель Кубка Израиля (2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06)
 Чемпион Франции (2002)
 Вторая команда всех звёзд Евролиги: 2002/2003, 2003/2004.
 Первая команда всех звёзд Евролиги: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
 Обладатель Кубка Греции (2009/2010)

Статистика

Ссылки 
 

Баскетболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Игроки БК «Сплит»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Анадолу Эфес»